Mpasi ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Mpasi (König) (1870–1880), König der Kwangali
 Louis Mbwôl-Mpasi (* 1931), kongolesischer Ordensgeistlicher